

Тімяшево — присілок, Міякинський район, Башкортостан
 Тімяшево — присілок, Шенталинський район, Самарська область